Орден Почёта () — государственная награда Республики Беларусь. Учреждён Законом Республики Беларусь № 3726-XII от 13 апреля 1995 года «О государственных наградах Республики Беларусь».

Статут ордена 
Орденом Почёта награждаются граждане:
 за большие достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, общественной и иной деятельности;
 за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения, на транспорте и в других областях трудовой деятельности;
 за значительные успехи в медицинском обслуживании населения, обучении, воспитании детей и подростков, подготовке их к труду;
 за достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, снижение материальных и трудовых издержек на её изготовление;
 за внедрение в производство новой техники, технологии, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения;
 за плодотворную государственную и общественную деятельность;
 за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Республикой Беларусь и другими государствами.
Орденом могут быть награждены организации, воинские части (подразделения), соединения Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, а также коллективы их работников

Орден Почёта носится на левой стороне груди и при наличии других орденов располагается после ордена «За личное мужество».

Описание 

Орден Почёта имеет форму округлого позолоченного восьмигранника, на который накладывается четырёхконечная серебряная звезда с рельефным изображением мужчины и женщины в центре, которые держат Государственный флаг Республики Беларусь и сноп пшеницы. Флаг покрыт эмалью красного, зелёного и белого цвета. В нижней части ордена — голубая эмалевая лента, которая поддерживает лавровые и дубовые ветви, обрамляющие орден. Высота ордена 50 мм, ширина — 46 мм. Обратная сторона ордена имеет гладкую поверхность, в центре находится номер ордена.

Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой жёлтого цвета с продольной полоской зелёного цвета посередине и по одной продольной полоске красного цвета по краям.

Орден изготавливается из серебра с позолотой.

История 
Орден Почёта, аналогично советскому ордену «Знак Почёта», предназначен для награждения граждан за трудовые заслуги перед государством. Правда, в отличие от советского, орденом не награждаются предприятия, организации и учреждения.

Первый Указ о награждении орденом был подписан 24 декабря 1997 года. За достижение высоких спортивных результатов и большой вклад в развитие физической культуры и спорта орденом была награждена спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по гребле академической Екатерина Анатольевна Карстен.

Следующие награждения состоялись 14 января 1998 года. В этот день был подписан ряд Указов Президента РБ о награждении группы работников предприятий и организаций Витебской, Минской и Могилевской областей - всего 8 человек.

Примечания

Ссылки 
 Государственные награды и премии Республики Беларусь 
 Тексты указов об орденах Республики Беларусь
 Указ Президента Республики Беларусь № 516 от 6 сентября 1999 года «Об утверждении описания орденов, медалей и нагрудных знаков к почётным званиям Республики Беларусь» 
 Белорусский орден Почёта — Владимиру Ресину 
 Депутату Госдумы России Борису Пастухову вручён белорусский орден Почёта 
 
 Список награжденных орденом Почета 

Ордена Белоруссии